Bellpuig puede referirse a:

Geografía 
 Bellpuig, municipio de la provincia de Lérida (Cataluña), España.
 Vilanova de Bellpuig, municipio de la provincia de Lérida (Cataluña), España.
 Prunet-et-Belpuig, comuna del departamento de Pirineos Orientales (Languedoc-Rosellón), Francia.

Monasterios 
 Monasterio de Bellpuig, siglo XIII, en Artá, Mallorca (Islas Baleares), España.
 Monasterio de Bellpuig de las Avellanas, en Os de Balaguer de la provincia de Lérida (Cataluña), España.